Клан Монкриф (шотл. — Clan Moncreiffe) — один из горных кланов Шотландии.

История клана Монкриф

Происхождение 
Название клана Монкрифф происходит от названия феодального владения в графстве Пертшир. Земли Монкриф получили своё название от гэльських слов Монад Кройве (гэльск. — Monadh Croibhe) — «Холм Священного Дерева». Символом клана издавна был дуб — священное дерево кельтов. Холмы на юго-восток от Перта были в давние времена оплотом королей пиктов — королей королевства Альба (согласно ирландских источников). Этот факт объединяет клан Монкриф с кланами Атолл и Данбар — эти кланы считают себя родственными с древними королями пиктов.

Герольд Олбани и вождь клана Иан Монкриф (1919—1985) утверждали, что герб с красным королевским львом на серебряном щите были символами рода Малдред (гельск. — Maldred), регентов Камбрии и брата шотландского короля Дункана I. Таким образом клан утверждал, что он связан с древними верховными королями Ирландии — в частности, с королём Нилом (Ниаллом) Девять Заложников и его потомками.

В 1248 году Метью Монкриф получил грамоту от короля Шотландии Александра II на владение землями в графстве Пертшир. Сэр Джон Монкрифф и Уильям де Монкриф были среди шотландских дворян, которые обещали верность королю Англии Эдуарду I Плантагенету.

XV—XVI века — войны кланов 
Малкольм Монкриф, 6-й лэрд Монкриф, член королевского совета Шотландии при короле Якове II, получил от него грамоту на владение землями в баронстве Монкриф. Он умер примерно в 1465 году, и ему наследовал его сын, 7-й лэрд Монкриф, был камергером и щитоносцем короля Шотландии Якова III Стюарта. 7-й лэрд женился на Беатрикс, дочери Джеймса Дандаса. Но был убит в 1475 году фламандскими пиратами.

Три основные ветви клана ушли от с 8-го лэрда Монкирифа, который умер в 1496 году. Кроме главной линии клана Монкриф образовались ветви баронов Монкриф из Таллибола, Монкриф из Кинмонта, Скоттов-Монкрифов.

В XVI веке одна из ветвей клана Монкриф перешла на службу королю Франции как гвардейцы-лучники и стали основателями нескольких французских благородных семей. Одна из них — маркизы де Монкриф. Один из маркизов де Монкриф закончил жизнь на гильотине во время Великой Французской революции.

В 1513 году сэр Джон Монкриф, 9-й лэрд Монкриф, был убит в битве с англичанами при Флоддене, как и его двоюродный брат — Джон, барон Истер Монкриф. Его сыном был Уильям Монкриф, 10-й лэрд, поддержал Дугласа, графа Ангуса, и в 1532 году был оштрафован за отказ принять участие в суде, который приговорил Джанет Дуглас, леди Гламис, которая была признана ведьмой и сожжена на костре. Уильям Монкриф позже попал в плен во время битвы при Солуэй-Моссе (гэльск. — Solway Мосс) в 1542 году и был заключён в Тауэре в Лондоне. Когда он был освобождён, он возглавил протестантское движение в Шотландии и был одним из баронов, которые примкнули к Генеральной Ассамблее Церкви Шотландии в 1567 году.

В 1544 году клан Монкриф поддержал клан Рутвен во время войны кланов против клана Чартерис. Клан Рутвен получил значительную власть над городом Перт и окрестными землями и утвердился в замке Хангтингтауэр. В 1544 году Патрик, лорд Рутвен, был избран проректором Перта, из-за вмешательства кардинала Битона Рутвен был лишён этой должности и вместо него был назначен Чартерис Кинфаунс. Город Перт отказался признать Чартериса и закрыл перед ним ворота. Чартерис вместе с лордом Греем и кланом Лесли затем напали город, но они были отбиты кланом Рутвен с помощью клана Монкриф. В результате клан Рутвен правил в городе Перт до 1584 года, когда Уильям Рутвен — граф Гоури (шотл. — Gowrie) был казнён.

XVII век — гражданская война на Британских островах 
Сэр Джон Монкриф, 12-й лэрд и вождь клана Монкриф, получил титул баронета Новой Шотландии в апреле 1626 года. Но Джон Монкриф не смог поддержать короля и подписал Национальный пакт в 1638 году. Его сын, Джон Монкриф, лично возглавил военную кампанию шотландской гвардии в поддержку английского короля Карла II в 1674 году. Это стало причиной долгов и финансовых проблем Джона, а в 1667 году был заключён устав, который обеспечивал сделку, в результате которой титул барона Монкрифф был продан Томасу Монкрифу — прямому потомку 8-го лэрда Монкриффа. Но титул баронета Монкрифф остался у Джона.

В 1685 году был создан ещё один титул баронета Монкриф и теперь Томас, 14-й лэрд Монкриф, сам стал баронетом — этот титул ему предоставил король Яков II Стюарт. Томас позже стал секретарём казначейства в Шотландии. Он построил новую резиденцию для вождей клана Монкриф.

Вождь клана Монкриф и его резиденции 
Новая резиденция вождей клана Монкриф была построена сэром Уильямом Брюсом в 1679 году. Это было большое загородное поместье — оно было уничтожено пожаром в ноябре 1957 года. Последним, кто там жил, был сэр Дэвид Монкриф, 10-й баронет и 3-й лэрд Монкриф. Гибель Дэвида привела к тому, что вождём клана Монкриф стал герольд Шотландии, историк Иан Монкриф, 11-й баронет Монкриф (1919—1985).

Сестра сэра Дэвида — мисс Элизабет Монкриф была его наследницей, но она заявила, что хочет, чтобы титул унаследовал её двоюродный брат — сэр Иан Монкриф, барон Истер Монкриф. Элизабет сохранила феодальное баронство Монкриф. Она построила современный загородный дом на месте старой резиденции. Сэр Иан умер в 1985 году и главенство в клане вернулись к мисс Элизабет Монкриф. После её смерти титул вождя клана перейдёт к младшему сыну сэра Иана — достопочтенный Перегрин Монкриф, барон Истер Монкриф (род. 1951), а его старший брат Мерлин Хэй (род. 1948), унаследовал имя, титул и герб клана Хэй, став 24-м графом Эррол (с 1978 года).

См. также 
 Барон Монкрифф
 Баронеты Монкриф

Примечания

Ссылки 
 Clan Moncreiffe Society 
 The Clan Moncrieff

Источники 
 Clan Moncrieffe Profile scotclans.com. Retrieved 24 November, 2013.
 Way, George and Squire, Romily.Collins Scottish Clan & Family Encyclopedia. (Foreword by The Rt Hon. The Earl of Elgin KT, Convenor, The Standing Council of Scottish Chiefs). Published in 1994. Pages 276—277.
 Way, George and Squire, Romily. Collins Scottish Clan & Family Encyclopedia. (Foreword by The Rt Hon. The Earl of Elgin KT, Convenor, The Standing Council of Scottish Chiefs). Published in 1994. Pages 100—101.

Монкриф